Andrea Bettinelli – sportivo
Bruno Bettinelli – compositore
Giorgio Bettinelli – personaggio dello spettacolo
Ernesto Bettinelli – giurista
Luigi Bettinelli – artista
Marcus Bettinelli – sportivo
Mario Bettinelli – artista
Matt Bettinelli-Olpin – personaggio dello spettacolo
Saverio Bettinelli – religioso
Stefano Bettinelli – sportivo